A 2020. évi nyári olimpiai játékok  az íjászat női csapat versenyszámát július 23. és 25. között rendezték a Jumenosima Parkban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

216 nyílvesszős selejtező

A versenyen új olimpiai rekord született:

216 nyílvesszős selejtező

Eredmények 
A rövidítés jelentése a következő:
 OR: olimpiai rekord

Selejtező

Tábla 
A dőlt betűvel jelzett eredmény a szettek eredménye.

Jegyzetek

Források 

 

Íjászat a 2020. évi nyári olimpiai játékokon